Amu (亜夢) est un prénom japonais .

Étymologie

Personnalités portant ce prénom 
 
 Amu est le prénom de l'héroïne de Shugo Chara.

Notes et références 

Prénom japonais